Право Республики Казахстан — система права, совокупность нормативно-правовых актов Республики Казахстан, принятых Парламентом Казахстана, другими органами, имеющими право издавать нормативно-правовые акты.

Система права Казахстана 
В статье 4 Закона Республики Казахстан «О нормативных правовых актах» от 24 марта 1998 года № 213-I прописана иерархия нормативных правовых актов:
 Конституция Республики Казахстан;
 законы, вносящие изменения и дополнения в Конституцию;
 конституционные законы Республики Казахстан и указы Президента Республики Казахстан, имеющие силу конституционного закона;
 кодексы Республики Казахстан;
 законы Республики Казахстан, а также указы Президента Республики Казахстан, имеющие силу закона;
 нормативные постановления Парламента Республики Казахстан и его палат;
 нормативные указы Президента Республики Казахстан;
 нормативные постановления Правительства Республики Казахстан;
 нормативные правовые приказы министров Республики Казахстан и иных руководителей центральных государственных органов, нормативные правовые постановления центральных государственных органов и нормативные постановления Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан;
 нормативные правовые решения маслихатов, нормативные правовые постановления акиматов, нормативные правовые решения акимов.

Таким образом современное право Казахстана включает в себя законодательство и подзаконные правовые акты. Все они подлежат регистрации в Министерстве юстиции Казахстана.

Кодексы Республики Казахстан 
 Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях
 Гражданский кодекс Республики Казахстан, общая часть
 Гражданский кодекс Республики Казахстан, особенная часть
 Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан
 Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан
 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан
 Уголовный кодекс Республики Казахстан
 Таможенный кодекс Республики Казахстан
 Земельный кодекс Республики Казахстан
 Лесной кодекс Республики Казахстан
 Водный кодекс Республики Казахстан
 Бюджетный кодекс Республики Казахстан
 Налоговый кодекс Республики Казахстан
 Экологический кодекс Республики Казахстан
 Трудовой кодекс Республики Казахстан

Интересные факты
На части территории Казахстана применяется английское право

Примечания

Литература

Ссылки
 Гражданское право Республики Казахстан. Курс лекций
 Гражданское право Казахстана. Обзор научных статей 

Право Казахстана